Антоний II
 Антоний II (1762—1827) — последний перед упразднением автокефалии Грузинской церкви католикос-патриарх Восточной Грузии.
 Антоний II Кавлея (ум. 901) — патриарх Константинопольский (893—901).
 См. также 
 Антоний I